Parroquia de Saint John puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Antigua y Barbuda 
 Parroquia de Saint John

en Barbados 
 Parroquia de Saint John

en Dominica 
 Parroquia de Saint John

en Granada 
 Parroquia de Saint John

en San Cristóbal y Nieves 
 Parroquia de Saint John Capisterre